Xenacoelomorpha — тип двобічно-симетричних тварин.

Опис 
Червоподібні морські тварини. Бентосні, планктонні, а також на поверхні водоростей та коралів, або в кишечнику голотурій. Довжина тіла від декількох міліметрів до 10 см. Нервова система базиепідермальна, мозок відсутній. У ксенотурбеллід це проста нервова мережа, спеціалізована концентрація нейронів відсутня. Органами чуття є статоцисти і, у деяких груп, найпростіші оцеллії.

Класифікація 
Включає два підтипи і близько 400 видів, 115 родів та 19 родин.
 Підтип Ацеломорфи (Acoelomorpha)
 Клас Ацели (Acoela)
 Клас Немертодерматиди (Nemertodermatida)
 Підтип Ксенотурбелліди (Xenoturbellida)
 Родина Xenoturbellidae

Філогенія 
Спершу тип вважали представником вторинноротих, проте молекулярний аналіз транскриптоми показав, що Xenacoelomorpha є базальною групою двобічно-симетричних (Bilateria) та сестринською до Nephrozoa (яка об'єднує первісноротих і вторинноротих).

Філогенічна кладограма, що показує систематичне положення Xenacoelomorpha:

Примітки 

Типи тварин
Безхребетні